OGD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Hinckley, Ogden (Utah), Stati Uniti